Constitución de Tailandia puede hacer referencia a alguna de las siguientes normas jurídica fundamentales:

 Carta para la Administración de la Ley Siam (1932)
 Constitución de Siam (1932)
 Constitución de Tailandia (1946)
 Constitución de Tailandia (1947)
 Constitución de Tailandia (1949)
 Constitución de Tailandia (1932)
 Carta para la Administración del Reino (1959)
 Constitución de Tailandia (1968)
 Carta para la Administración del Reino (1972)
 Constitución de Tailandia (1974)
 Constitución de Tailandia (1976)
 Carta para la Administración del Reino (1977)
 Constitución de Tailandia (1978)
 Carta para la Administración del Reino (1991)
 Constitución de Tailandia (1991)
 Constitución de Tailandia (1997)
 Constitución de Tailandia (2006)
 Constitución de Tailandia (2007)
 Constitución de Tailandia (2014)
 Constitución de Tailandia (2017)